Sonnrain steht für:

 Sonnrain (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft in der Gemeinde Feldkirchen in Kärnten
 Sonnrain (Gemeinde Leogang), Siedlung in der Gemeinde Leogang, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siehe auch:
 Sonnrein